USS Mitscher es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Mitscher (DDG-35), cabeza de serie de los destructores de la clase Mitscher comisionado en 1953.
 USS Mitscher (DDG-57), destructor de la clase Arleigh Burke comisionado en 1994.
Mitscher, USS